Germania
Laudenbach – comune del Baden-Württemberg
Laudenbach – comune della Baviera